Der Grand Prix von Bern ist eine der grössten Laufveranstaltungen in der Schweiz. Er wird seit 1982, in der Regel jährlich, in der Stadt Bern durchgeführt.

Organisation 
Der Lauf führt über eine Distanz von 10 Meilen (16,093 km) und ist aufgrund seines Höhenprofils recht anspruchsvoll. Er führt durch die Berner Altstadt, wo Tausende von Zuschauern die Läuferinnen und Läufer lautstark anfeuern.

Im Programm sind ausserdem der Altstadt Grand-Prix, eine kürzere Strecke von 4,7 km (seit 1991) – auch für Walker –, und der Bären Grand-Prix, eine Schülerstrecke von 1,6 km für Kinder und Jugendliche (seit 1994). 2016 fand zum ersten Mal ein Lauf in der Kategorie «Special Olympics Unified» statt für Teams aus Menschen mit und ohne Behinderung.

Bei der Erstaustragung 1982 waren es 3.139 Anmeldungen und 2.861 Finisher. Der GP Bern war von 2005 bis 2010 Teil des Post-Cups. Für die 36. Austragung vom 13. Mai 2017 hatten sich insgesamt 33.618 Teilnehmer angemeldet und 30.265 sind bis ins Ziel gelaufen. 2017 haben 64 Personen den Lauf zum 36. Mal in Folge absolviert. 2011 waren es noch 78 «Golden Runners», 48 davon auf der langen Distanz.

2020 wurde die Veranstaltung wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt. Zuerst wurde der Anlass auf den 22. Mai 2021 verschoben. Letztlich fand er am 9. und 10. Oktober 2021 in einer verkleinerten Form mit rund 9.100 Teilnehmern (ohne internationale Elite-Läufer) statt.

OK-Präsident ist Matthias Aebischer.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 44:56 min, Geoffrey Kipsang Kamworor (KEN), 2019
 Frauen: 52:58 min, Marleen Renders (BEL), 2002 (der Rekord von 1988 durch Grete Waitz wurde auf der „alten“ Strecke gelaufen)

Finisher 2018 
 10 Meilen: 13.363
 4,7 km: 8.186
 1,6 km: 4.239

Siegerliste 
Quellen für Ergebnisse vor 1999: Website des Veranstalters, ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen 

Quelle: Meldestatistik Grand-Prix von Bern

Siehe auch 
 Swiss Runners

Weblinks 
 Website des Grand Prix von Bern

Einzelnachweise 

Stadtlauf
Laufveranstaltung in der Schweiz
Leichtathletikwettbewerb in Bern
Erstveranstaltung 1982